Квартет — многозначный термин.
 Квартет — музыкальное сочинение для четырёх инструментов или голосов.
 Квартет — ансамбль из четырёх исполнителей.
 «Квартет» — басня Крылова.
 «Квартет» — объединение четырёх международных посредников по мирному урегулированию в зоне арабо-израильского конфликта.
 «Квартет» — судостроительная и судомодельная компания в Санкт-Петербурге.

Фильмы
 «Квартет» — фильм 1948 года :en:Quartet (film).
 «Квартет» — фильм 1981 года Джеймса Айвори.
 «Квартет» — фильм 1987 года Мартироса Фаносяна.
 «Квартет» — фильм 2010 года Андрея Кавуна.
 «Квартет» — фильм 2012 года Дастина Хоффмана.

Мультфильмы
 «Квартет» — утраченный мультфильм 1935 года Александра Иванова.
 «Квартет» — мультфильм 1947 года Александра Иванова.